Jardim Coliseu é um bairro localizado na zona norte de Londrina .

Principais Vias

 Av. Brasília
 Av. Lucílio de Held
 Av. Winston Churchill
 R. Adalcimar Regina Guandalini
 R. Antônio Inácio Pereira
 R. Arcindo Sardo
 R. Carlos Pavan
 R. Hisatsugo Miyasaki
 R. Manoel Carlos Ferraz de Almeida

Subdivisões

 Jardim Costa do Sol
 Jardim das Américas
 Jardim dos Andes
 Jardim Coliseu
 Jardim Honda I
 Jardim Honda II
 Jardim Império do Sol
 Jardim Maria do Carmo
 Jardim Nova Olinda
 Jardim São Tomás
 Portal dos Ramos
 Residencial Itamaraty

Coliseu